Waynesboro (Geórgia)
Waynesboro (Mississippi)
Waynesboro (Pensilvânia)
Waynesboro (Tennessee)
Waynesboro (Virgínia)

Desambiguações de topônimos